McLennan, MacLennan ali Maclennan je škotski priimek.

Ljudje 
 Angus McLennan (1844–1908)
 Grant McLennan (1958–2006)
 Hugh MacLennan (1907–90)
 Hugh Dan MacLennan
 Jamie McLennan (1971–)
 John McLennan (1821–93), kanadski politik
 John Cunningham McLennan (1867–1935)
 John Ferguson McLennan (1827–81)
 Margo McLennan (1938–2004)
 Michael MacLennan (1968–)
 Robert Maclennan (1936–)
 Ross McLennan
 Ruari MacLennan (1988–)
 Scott MacLennan (1987–)
 Scotty McLennan (1948–)

Naselja 
 Maclennan, Nova Zelandija
 McLennan, Alberta
 okrožje McLennan, Teksas